Jilin (Kirin) — метеорит-хондрит масою 400000 грам.

Посилання 

 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 

Метеорити
Історія Цзіліні